Бархатова — женская форма русской фамилии Бархатов.

Известные носительницы 
 Бархатова, Валентина Сергеевна (1924—1944) — советская танкистка.
 Бархатова, Клавдия Александровна (1917—1990) — советский астроном.

Населённые пункты 
 Бархатова — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Бархатова — деревня в Осинском районе Пермского края.